Спэ́кмен, Спа́кман () — английская фамилия. Известные носители:

 Спэкмен, Десмонд (род. 1929) — австралийский хоккеист на траве.
 Спэкмен, Найджел (род. 1960) — английский футболист, полузащитник, затем тренер.
 Спэкмен, Фредерик (1878—1942) — английский футболист, чемпион летних Олимпийских игр 1900 года.